Breendonk (plaats), een deelgemeente van de Belgische gemeente Puurs-Sint-Amands
Fort van Breendonk, een fort en werk- en doorgangskamp in België